We Were Exploding Anyway — четвёртый студийный альбом британской построк-группы 65daysofstatic, выпущенный 26 апреля 2010 года в Европе и США и 19 мая — в Японии. Это их первый альбом, который был выпущен на лейбле Hassle Records. Два сингла, «Weak4» и «Crash Tactics», были выпущены 18 и 30 марта соответственно.

Список композиций 
 «Mountainhead» — 5:33
 «Crash Tactics» — 3:47
 «Dance Dance Dance» — 4:02
 «Piano Fights» — 3:51
 «Weak4» — 3:54
 «Come to Me» (feat. Robert Smith of The Cure) — 8:00
 «Go Complex» — 4:04
 «Debutante» — 7:21
 «Tiger Girl» — 10:37

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Репортаж с концерта группы в городе Екатеринбург 26 сентября 2010 года

Альбомы 65daysofstatic